La Morra puede referirse a:
La Morra (montaña), un monte enclavado en el Macizo Central de los Picos de Europa o macizo de los Urrieles, en Asturias.
La Morra (Italia), una localidad y comune italiana de la provincia de Cuneo, región de Piamonte.